Конектор або з'єднувач:

 Електричний з'єднувач — електромеханічний пристрій для роз'ємного з'єднання електричних провідників
 DIN-з'єднувач — електричний з'єднувач, стандартизований Німецьким інститутом стандартизації
 ВЧ з'єднувач — електромеханічний пристрій, призначений для узгодженого з'єднання коаксіального кабелю з обладнанням або з іншим коаксіальним кабелем
 Коннектор (Харків) — один з найбільших в Україні та СНД виробник електричних з'єднувачів

Примітки